Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) – amerykański prezydent
 Flight Data Recorder – rejestrator parametrów lotu
 Federacja Dla Rzeczypospolitej – polska partia polityczna

zobacz też
 Franklin Delano Roosevelt